Encruzilhadense – abitanti di Encruzilhada do Sul
Encruzilhadense – abitanti di Encruzilhada